Raddatz, Radatz:
 Radacz (), wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim
 Radacz (jezioro) ()

Osoby o tym nazwisku:
 Carl Raddatz
 Fritz Raddatz – niemiecki pisarz, historyk literatury, eseista i dziennikarz